Хід — дія гравця згідно з правилами гри.
 Хід — узагальнююча назва геометричної (геодезичної або маркшейдерської) побудови на місцевості.
 Холостий хід — рух машини, при якому вона не виконує корисної роботи.
 Хресний хід — урочиста церковна хода.
 Хід сполучення — польова фортифікаційна споруда; вузька, довга і глибока траншея з двостороннім або однобічним бруствером.